Schwarzenhof bezeichnet Orte in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland:

 Ortsteil Schwarzenhof, Stadt Dargun, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Ortsteil Schwarzenhof, Gemeinde Kargow, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte
 Ortsteil Schwarzenhof, Gemeinde Peenehagen, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte

Siehe auch:
 Schwarzer Hof
 Schwarzhof
 Schwarzhofen